Campionatul European de Scrimă din 2014  s-a desfășurat în perioada 7-14 iunie la Strasbourg în Franța.

Medaliați

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Results

Men

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

{{Round8

|| Enrico Berrè|13| Aleksei Iakimenko|15
|| Diego Occhiuzzi|10| Kamil Ibraghimov|15
|| Richard Hübers|9|

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Feminin

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Legături externe

Site-ul official 

2014
2014 în scrimă
Competiții de scrimă în Franța
2014 în Franța